Il singolare femminile del torneo di tennis Ordina Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Klára Koukalová che ha battuto in finale Lucie Šafářová 3-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Dinara Safina (quarti di finale)

 Nuria Llagostera Vives (primo turno)
 Gisela Dulko (semifinali)
 Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
 Klára Koukalová (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2005